Cet article présente le bilan saison par saison de l'Angers SCO depuis 1919.

Références 
 Bilan du SCO Angers, footballenfrance.fr
 SCO Angers, lfp.fr

Angers sporting club de l'Ouest
Angers